Az Alias amerikai televíziósorozat epizódjainak listája.

1. évad 

 Nehéz kezdet
 Időzített bomba
 Vetélytársak
 Az élő bomba
 A második töltet
 Elvarratlan szálak
 Fehéren-feketén
 A gyanú árnyéka
 A csapda
 Az áldozati bárány
 Keserű valóság
 Pandora szelencéje 1.
 Pandora szelencéje 2.
 A titokzatos megbízó
 A titokzatos kézirat
 A prófécia
 Kihallgatás
 Egy arc a múltból
 Hidegvérrel
 Két tűz között
 A titkos találkozó
 A hiányzó láncszem

2. évad 

 Szemtől szemben
 Bizalmatlanság
 Szibériai bevetés
 Ördögi terv
 Budapesti kaland
 Kísértés
 Az ellenszérum
 Családi bevetés 1.
 Családi bevetés 2.
 Zöldfülű terminátor
 A gyanú árnyékában
 Párizsi bevetés
 Az első fázis
 A hasonmás
 Újra akcióban
 A végítélet fegyvere
 Váratlan fordulat
 Árulás
 Végjáték
 Visszaszámlálás
 A hiányzó láncszem
 A jóslat

3. évad 

 Amnézia
 Túszcsere
 Azonosítás
 A próbatétel
 Mestercsapda
 Újjászületés
 Ellenséges szövetséges
 Tűréshatár
 Lépéselőny
 Baljós emlékek
 Szembesülés
 Ellenséges területen
 Gyilkos csapdák
 Váratlan támadás
 Szemfényvesztés
 Zsarolás
 A bűnbak
 Leleplezés
 A homokóra
 A vér szava
 Az üzenet
 Hétpecsétes titok

4. évad 

 Titkos szervezet 1.
 Titkos szervezet 2.
 A szörnyű igazság
 Gyilkos anyag
 Tökéletes másolat
 Kényszerképzet
 Robbanékony
 Kényszerben
 Az adott szó
 A lista
 Salzburgi kaland
 Árva, de veszélyes!
 Élve eltemetve
 Fülemüle
 Pandúrból rabló
 Sloane itt, Sloane ott
 A beépített ember
 Kábulat
 Az imposztor
 Pokolra szállás
 A mentőakció
 Özönvíz

5. évad 

 Az Ötödik próféta
 A Szövetség
 A Prágai bevetés
 Fedőneve: Poszáta
 A Fagyasztott ember
 Magányos akció
 A Remény rabjai
 Egyéjszakás kaland
 Hipnózis
 Egérfogóban
 Anyai ösztön
 Tökéletes Hasonmás
 Dilemma
 Látomások
 A rózsa nyomában
 Túszok
 Az idők végeztéig

Források 

Alias